Albert Eschenmoser, Zwitsers scheikundige
 Eschenmoser-fragmentering, een reactie uit de organische chemie
 Eschenmoser-Claisen-omlegging, een reactie uit de organische chemie
 Eschenmoser-sulfidecontractie, een reactie uit de organische chemie
 Eschenmoserzout, een elektrofiel reagens